«Touch» puede referirse a:

Cine y televisión 
Touch (película de 1997), película de 1997 dirigida por Paul Schrader;
 Touch (serie de televisión), serie de televisión estadounidense creada por Tim Kring;.

Deporte 
 Touch rugby, un deporte.

Música

Álbumes 
 Touch (álbum de Eurythmics), álbum de la banda Eurythmics;
 Touch (álbum de Miss A), álbum de la banda Miss A;
 Touch (álbum de Late!), álbum de Dave Grohl bajo el seudónimo de Late!;
 Touch (álbum de Laura Branigan), álbum de Laura Branigan;
 Touch (álbum de Sarah McLachlan), álbum de Sarah McLachlan;

Canciones 
 Touch (canción) (2013), canción de Daft Punk con Paul Williams; 
 Touch (canción de Little Mix), canción de Little Mix.

Miscelánea 
 touch (Unix), programa de sistemas Unix;
 Touch (discográfica), discográfica británica;
 Touch (manga), manga de Mitsuru Adachi;
 río Touch, río francés afluente del Garona.